Okręty US Navy o nazwie USS "Honolulu", pochodzącej od Honolulu:
 Pierwszy "Honolulu" był okrętem zaopatrzeniowym, który był w służbie USA Navy w latach 1917-1919.
 Drugi "Honolulu" (CL-48) był lekkim krążownikiem, który był w służbie w latach 1938-1947.
 Trzeci "Honolulu" (SSN-718) był okrętem podwodnym typu Los Angeles, który był w służbie w latach 1985-2006

Honolulu